Niemcy:
 Trebra – dzielnica gminy Hohenstein w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen
 Trebra – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser